S3 puede referirse a:
 Audi S3, versión deportiva del Audi A3.
 S3, en las frases S (consejos de utilización para trabajar con sustancias peligrosas) quiere decir Consérvese en lugar fresco.
 Código IATA de la SBA Airlines.
 Lockheed S-3 Viking, avión antisubmarino de 1972.
 S3 Graphics, una compañía fabricante de electrónica.
 Samsung Galaxy S3, el teléfono inteligente de gama alta de Samsung.